BMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bakouma (Repubblica Centrafricana)